La Famille Myriam, aussi appelée Famille Myriam Beth'Lehem, est une communauté religieuse catholique mixte fondée par sœur Jeanne Bizier en 1978 pour répondre aux orientations du concile Vatican II.     

Leur maison mère est située à Baie-Comeau, Québec, Canada, dans un ancien hôtel qui s'appelait jadis l'Auberge du Roc. 

Elle est accueillie, le , par monseigneur Jean-Guy Couture, évêque du diocèse de Baie-Comeau. Elle est reconnue par son successeur, monseigneur Roger Ébacher, le , comme une famille spirituelle de consacrés. Elle sera  reconnue canoniquement, le , par monseigneur Pierre Morissette, comme une association de fidèles. Elle attend maintenant d'être reconnue comme institut de vie consacrée de droit pontifical selon les canons de l'Église catholique romaine 575-606 .

Les membres internes de la Famille Myriam portent le titre de petits frères pour les hommes et petites sœurs pour les femmes. Les membres internes portent un costume bleu en l'honneur de Marie.

La Fondatrice 

Jeanne Bizier (1923-2020) est la fondatrice de la Famille Myriam. Celle-ci est née dans la Beauce, au Québec, où elle grandit jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle était la douzième d'une famille de quatorze enfants. Elle est la fille de Saluste Bizier et de son épouse Marie Guenette. Au début, elle réalisa son appel de consacrée chez les Servantes du Saint-Cœur-de-Marie pendant près de quarante ans, avant de fonder la Famille Myriam Beth’léhem en . Cette fondation est la concrétisation d'une interpellation qu'aurait eue la fondatrice pour un renouveau de sa vie consacrée. Elle comprit plus tard qu'il s'agissait d'un renouveau filial de la consécration baptismale pour redonner l'espérance par un retour à l'identité du Père. Elle entendait toujours dans son cœur cette parole:  Elle considère cette interpellation qui dura une dizaine d'années comme la parole de fondation de la Famille Myriam. Tous les membres de la Famille et ceux qui cheminent dans leur spiritualité de miséricorde découvrent leur identité d'enfants du Père, comme chef-d’œuvre de miséricorde par le baptême, rescapés de la miséricorde par l'Eucharistie qui rassemble en Famille-Église, et missionnaire de miséricorde par une mission de suppléance pour ceux qui ont perdu la foi. C'est le , qu'elle prononce ses vœux définitifs comme petite sœur de Myriam avec  Jean-Guy Couture, alors évêque du diocèse de Baie-Comeau.  Jeanne Bizier est décédée le 29 novembre 2020 à Cap-Chat.

Maisons 

La Famille Myriam exerce sa mission de suppléance dans cinq provinces canadiennes, en France, en Suisse, en Haïti, en Russie, en Belgique, en Uruguay et, comme dernière implantation, en Pologne, avec  Henryk Hoser qui accueillait ainsi ses membres en 2013:

Au Canada 

Nom des maisons au Canada.

 Services Myriam Beth'lehem, Baie-Comeau (Qc), fondation 1978
 Myriam-Providence, Québec (Qc), fondation 1979
 Myriam-sur-Mer, Cap-Chat(Qc), fondation 1987
 Myriam-de-la-Vallée, Lac-au-Saumon (Qc), fondation 1988
 Myriam-de-l'Espérance, Chicoutimi(Qc), fondation 1992
 Myriam-de-la-Miséricorde, Montréal (Qc), fondation 1993
 Myriam-de-la-Paix, Tracadie-Sheila Nouveau-Brunswick, fondation 1994
 Myriam-des-Prairies Régina Saskatchewan, fondation 2000

Autres pays 

Nom des maisons de la Famille Myriam dans les pays autres que le Canada. Les maisons en Haïti ont résisté au tremblement de terre de 2010. 

 Cénacle Myriam Jérémie en Haïti, fondation 1981
 Cénacle Myriam Port de paix en Haïti, fondation 1981
 Myriam sur la Volga Astrakhan en Russie, fondation 1996
 Myriam-de-la-Communion, Namur en Belgique, fondation 2000
 Cenáculo-de-la-Alienza Uruguay, fondation 2006
 Myriam de la Réconciliation Pologne, fondation 2015

Activités 

La Famille Myriam organise des activités pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et même pour des familles entières. Ces activités son appelées défis et peuvent varier de quelques heures à une fin de semaine, et pour les familles, à une semaine.

Les Défis 

 Les défis des Tout-petits sont pour les enfants de 3 et 4 ans.
 Les Défis-Petites Louanges sont pour les enfants de 5 à 8 ans 
 Les Défis-Lumière sont pour les enfants de 9 à 12 ans 
 Les Défis-Jeunesse Myriam sont pour les jeunes de 12 à 30 ans. Ils sont séparés en trois différents sous-groupes selon les âges. 
 Les Défis-Jeunesse 1 sont pour les 18 à 30 ans. 
 Les Défis-Jeunesse 2 sont pour les 15 à 17 ans. 
 Les Défis-Jeunesse 3 sont pour les jeunes de 12 à 14 ans.
 Les Défis-Offrande.
 Les missionnaires collaborateurs

D'autres Défis sont aussi organisés, entre autres, pour les couples, les Défis-Nazareth et pour les parents, les Défis-Parents, etc.

Autres activités 
Des retraites paroissiales sont aussi organisées par la Famille Myriam. Elles sont ouvertes à un peu tout le monde (couples, familles et personnes seules). Elles durent habituellement une semaine.

La Famille Myriam enregistre des "Petits Chants" inspirés de la Parole de Dieu. Ces chants répondent aux besoins d'une nouvelle évangélisation de la culture. Ils sont disponibles en CD, en cassette audios et les partitions dans un recueil intitulé : Petits chants d'inspiration biblique de la Famille Myriam .

Livres de la Famille Myriam Beth'lehem 

 La sainteté pour tous, Jeanne Bizier 
  Au cœur de ma vie... Un Trésor caché : autobiographie de la Fondatrice en 7 tomes comme témoignage de l'esprit de miséricorde de la Famille Myriam.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel de la famille Myriam
 Site avec message et extrait de leur musique

Institut de vie consacrée